

Geografia 

Topônimos dos Estados Unidos da América:

Mission (Dacota do Sul)
Mission (Kansas)
Mission (Oregon)
Mission (Texas)
Mission Bay, Flórida

Desambiguações de topônimos
Desambiguação